|-
| 104001 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104002 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104003 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104004 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104005 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104006 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104007 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104008 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104009 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104010 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104011 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104012 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104013 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104014 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104015 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104016 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104017 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104018 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104019 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104020 Heilbronn || || 26 de febrer, 2000 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 104021 - || || 25 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104022 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104023 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104024 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104025 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104026 - || || 25 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104027 - || || 25 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104028 - || || 27 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104029 - || || 27 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104030 - || || 25 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104031 - || 2000 EA || 1 de març, 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 104032 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104033 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104034 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104035 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104036 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104037 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104038 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104039 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104040 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104041 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104042 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104043 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104044 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104045 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104046 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104047 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104048 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104049 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104050 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104051 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104052 Zachery || || 6 de març, 2000 || Lake Tekapo || N. Brady
|-
| 104053 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104054 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104055 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104056 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104057 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104058 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104059 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104060 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104061 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104062 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104063 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104064 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104065 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104066 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104067 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104068 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104069 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104070 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104071 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104072 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104073 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104074 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104075 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104076 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104077 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104078 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104079 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104080 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104081 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104082 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104083 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104084 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104085 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104086 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104087 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104088 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104089 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104090 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104091 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104092 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104093 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104094 - || || 6 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104095 - || || 6 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104096 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104097 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104098 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104099 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104100 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
4